Servicesamhälle kan syfta på:

Serviceort – en ort där det finns service i form av butiker och offentlig service såsom vårdcentral
Tjänstesamhälle – ett samhälle som utmärks av att merparten av den arbetande befolkningen är sysselsatta i tjänstesektorn